Хмелі — назва населених пунктів в Україні, Білорусі та Росії

Село:
 Хмелі — Берестейська область, Кам'янецький район, Огородницька сільська рада

Села:
 Хмелі — Новгородська область, Дем'янський район, Жирковське сільське поселення
 Хмелі — Новгородська область, Староруський район, Залуцьке сільське поселення

Мікрорайон:
 Хмелі — мікрорайон міста Перм

''''''
 Хмелі — Автономна Республіка Крим, Білогірський район, Багатівська сільська рада — (до 1945 року Чермалик) — населений пункт ліквідований в 1960-ті роки.

Див. також 
 Хмелі-сунелі